Kreyenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kreyenberg (1899–1996), deutscher Psychiater und zur Zeit des Nationalsozialismus stellvertretender Direktor der Alsterdorfer Anstalten
 Karl Kreyenberg (1861–1934), deutscher Generalleutnant
 Peter Kreyenberg, deutscher Wissenschaftsmanager